Elenchus fungorum — название нескольких научных изданий по микологии:
 Elenchus fungorum — книга А. Бача, изданная в 1783—1789 годах;
 Elenchus fungorum — книга Э. М. Фриса, изданная в 1828 году.